Streets of Rage 4 (), известная как  — компьютерная игра в жанре beat 'em up, разработанная французскими студиями Guard Crush Games и LizardCube под издательством Dotemu. Выход Streets of Rage 4 состоялся 30 апреля 2020 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Windows. Игра разрабатывалась по официальной лицензии компании SEGA.

Сюжет 
Действие происходит спустя 10 лет после событий Streets of Rage 3.

Разработка 

В августе 2018 независимые разработчики LizardCube и Guard Crush Games анонсировали трейлер игры Streets of Rage 4. Издателями заявлены Sega и Dotemu. Игровой процесс задуман на основе элементов классической трилогии с некоторыми дополнительными механиками, например, возможность избивать противников в воздухе, а также бить их об стену головой. Музыкальное сопровождение для игры создавалось двумя композиторами, работавшие над прошлыми частями серии: Юдзо Косиро и Мотохиро Кавасима. Помимо них, в проекте работают ещё три музыканта: Ёко Симомура, Хидэки Наганума и Кэидзи Ямагиси.

На выставке PAX East 2019, помимо главных героев, показали ещё двух возможных новых персонажей.

Геймплей 
Геймплей остался прежним, как и в предыдущих играх, вкупе с новыми механиками.

Отзывы 

Игра получила преимущественно положительные отзывы критиков; средневзвешенная оценка на агрегаторе рецензий Metacritic — 84/100 версии для Windows и 81/100 версий для PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2020 года
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Многопользовательские и однопользовательские игры
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch